José Maria Heredia kan syfta på:

* José María Heredia y Campuzano (1803–1839), kubansk poet
 José-Maria de Heredia (1842–1905), fransk författare